Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2013-2014 è il ventitreesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questo è il girone organizzato dal comitato regionale Puglia.

Aggiornamenti 
 Per questa stagione il comitato regionale per integrare la nuova società della Fidelis Andria, nata dalle ceneri del fallimento della stagione 2012-2013 di Prima Divisione, oltre alle mancate iscrizioni di due squadre (Polimnia e Audace Cerignola) ha deciso di ripescare dal campionato di Promozione ben 6 squadre, portando la competizione all'organico di 18.
 L'Audace Cerignola ha rinunciato a iscriversi al campionato di Eccellenza 2013-14. 
 Il Polimnia si è iscritto in Prima Categoria. 
 Il Terlizzi ha ceduto il proprio titolo sportivo alla Vigor Trani ed è ripartito dalla Prima Categoria acquistando il titolo sp. del F.C. Gravina (il Gravina ha lasciato il posto al Terlizzi perché aveva a sua volta preso il titolo della Real Gioia).

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie D 2014-2015.
 Ammesso ai Play-Off o ai Play-Out.
      Retrocesso in Promozione Puglia 2014-2015.
 Promozione diretta.
 Retrocessione diretta.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Manduria è stato penalizzato con la sottrazione di 2 punti in classifica.
La Fidelis Andria è stata promossa in Serie D dopo aver vinto i play-off nazionali.

Tabellone risultati

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Puglia